

Anno 
 1897 – (MDCCCXCVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1897 a.C.

Matematica 
 1897 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1897 Hind – asteroide della fascia principale del sistema solare